Het Latijnse woord voor wijngaard
 Vinea (belegeringswerktuig), Romeins belegeringswerktuig
 Vinea (drank), Tsjechisch koolzuurhoudend drankje
 Vinea (fictieve planeet), planeet uit de Yoko Tsuno-stripreeks
 Francesco Vinea, Italiaans schilder
 Ion Vinea, Roemeens dichter
 Petrus de Vinea, Italiaans diplomaat
 Camptoptera vinea, vliesvleugelig insect
 Obroatis vinea, vlinder